COVID-19
 Leczenie eksperymentalne COVID-19
 Pandemia COVID-19
 Szczepionka przeciw COVID-19